konkav steht für:
 		 		
 hohl gewölbt / nach innen gewölbt, siehe konkave Fläche
 die Eigenschaft einer mathematischen Funktion, siehe konvexe und konkave Funktionen
 nach innen gewölbte Linsenoberflächen, siehe Linse (Optik) #Verschiedene Linsenformen
 nach innen gewölbte Spiegeloberflächen, siehe Hohlspiegel

Siehe auch:
 konvex